La Coppa di Grecia 2013-2014 è stata la 72ª edizione del torneo. La competizione è iniziata il 14 settembre 2013 ed è terminata il 26 aprile 2014. Il Panathinaikos ha vinto il trofeo per la diciottesima volta, battendo in finale il .

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 settembre 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 settembre 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 settembre 2013

Secondo turno 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25-26 settembre 2013 / 30-31 ottobre 2013

Terzo turno 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4-5 dicembre 2013 / 15-16 gennaio 2014

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8-9 gennaio 2014 / 22-23 gennaio 2014

Quarti di finale 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29-30 gennaio 2014 / 12-13 febbraio 2014

Semifinali 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 marzo 2014 / 16 aprile 2014

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 aprile 2014 / 16 aprile 2014

Finale

Tabellone finale

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2013
Calcio nel 2014
Edizioni della Coppa di Grecia